Melkendorf ist der Ortsname von

 Melkendorf (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Melkendorf (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Melkendorf (Litzendorf), Ortsteil der Gemeinde Litzendorf, Landkreis Bamberg, Bayern